Stejeriș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Stejeriș (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Stejeriș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș